La carretera Puerto Rico 2 (PR-2) es una vía importante de la isla de Puerto Rico y comunica varios de los municipios más poblados. Con 230 kilómetros, la PR-2 es, por mucho, la carretera más larga y transitada de Puerto Rico. Comienza en el área del Condado en Santurce (San Juan), desde la avenida Baldorioty de Castro (PR-26), y bordea la costa del océano Atlántico en dirección oeste, pasando a través de Guaynabo, Bayamón, Arecibo y Aguadilla, en donde hace un viraje hacia el sur a Mayagüez, y en Hormigueros vira hacia el este, separándose de la costa del canal de la Mona. La PR-2 es una carretera con acceso limitado, o sea con semáforos, negocios y casas a los lados, y es paralela a la autopista PR-22 desde San Juan hasta Hatillo; esta última tiene algunas plazas de peaje. Entre Hatillo y Hormigueros es la única arteria principal y tiene dos carriles por dirección, aunque entre Aguadilla y Mayagüez tiene algunos tramos tipo expreso con salidas y pocos semáforos y negocios.

Expreso
La PR-2 tiene dos secciones que son expreso: entre Guaynabo y San Juan, lo que se conoce como la Avenida Kennedy, con 6 kilómetros de largo; y entre Hormigueros y Ponce, ciudad donde termina la carretera, con cerca de 60 kilómetros de longitud. Entre Hormigueros y Ponce solo hay salidas, similar a una autopista, pero no es mantenida por la División de Autopistas, y suele ser un área de muchos accidentes, ya que invita a la gente a manejar con velocidad excesiva, algunos manejando hasta 80 millas por hora (~120 km/h).

La PR-2 se vuelve a convertir en carretera de acceso limitado en Ponce, donde se encuentra en un punto con la Avenida Las Américas (PR-163) antes de terminar en la intersección con las carreteras PR-1 y PR-133.

Las salidas en la PR-2 en la zona del expreso Kennedy y el segmento de Hormigueros a Ponce están marcadas en base al kilómetro de la carretera.

Enlaces externos 

Transporte de Puerto Rico
002